Mante ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Akwasi Abiabo Mante (* 1947), ghanaischer Geistlicher, Bischof von Jasikan
 Harald Mante (* 1936), deutscher Fotodesigner
 Julius Mante (1841–1907), deutscher Porträt- und Genremaler der Münchner Schule
 Louis Amédée Mante (1826–1913), französischer Fotograf
 Winfried Mante (* 1948), deutscher Politiker (SPD)

Mante bezeichnet außerdem:

 Ciudad Mante, Stadt in Mexiko

Siehe auch: Manthe